Phloeopora är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1837. Phloeopora ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Phloeopora